Nasarbajew (weibliche Form: Nasarbajewa) ist der Familienname folgender Personen:

 Darigha Nasarbajewa (* 1963), kasachische Unternehmerin
 Nursultan Nasarbajew (* 1940), kasachischer Politiker